Porongos puede referirse a:

 Arroyo Porongos, arroyo del Departamento de Flores, Uruguay.
 Centro Recreativo Porongos Fútbol Club, equipo de fútbol uruguayo.
 Porongo, Contenedor metálico para distribución de materiales, como leche, gas, etc. Perú.

Véase también: Porongo.